

Codici 
 CUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Currillo (Colombia)

Persone 
 César Cui (1835-1918) – compositore, critico musicale e ingegnere militare russo
 Cui Jian (1961) – cantante e musicista cinese
 Cui Peng (1987) – calciatore cinese
 Cui Wei (1912-1979) – attore e regista cinese
 Cui Ziting (1996) – pallavolista cinese
 Elizabeth Cui (1997) – tuffatrice neozelandese